AMPH () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 695 амінокислот, а молекулярна маса — 76 257.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки